1934 — одна́ ты́сяча девятьсо́т три́дцать четы́ре — может означать:

 1934 — натуральное число между 1933 и 1935.
 1934 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1934 — эмиссионная туманность в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1934 год в литературе

В искусстве 
 1934 год в кино
 1934 год в театре
 1934 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1934 год в музыке

В науке 
 1934 год в науке